

Жанабірлік — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Жанабірлік — село, Железінський район, Павлодарська область